Виправні роботи — кримінальне покарання, який застосовується в деяких країнах:
 Виправні роботи в Росії
 Виправні роботи (кримінальне покарання).

Кримінальні покарання
Правознавство